Friedli ist der Familienname folgender Personen:

 Bänz Friedli (* 1965), Schweizer Autor, Kabarettist und Sprachkünstler
 Bendicht Friedli (1930–2014), Schweizer Maler und Zeichner
 Edgar Friedli (* 1933), Schweizer Marathonläufer
 Emanuel Friedli (1846–1939), Schweizer Lehrer, Pfarrer und Schriftsteller
 Esther Friedli (* 1977), Schweizer Politikerin (SVP)
 Gabriela Friedli (* 1963), Schweizer Pianistin und Komponistin
 Lionel Friedli (* 1975), Schweizer Jazzmusiker
 Martin Friedli (* 1974), Schweizer Handballspieler
 Oliver Friedli (* 1977), Schweizer Jazzmusiker und Sounddesigner
 Otto Friedli (1931–2008), US-amerikanischer Rocker
 Peter Friedli (1925–2012), Schweizer Maler, Photograph und Arzt
 Richard Friedli (* 1937), Schweizer Religionswissenschaftler
 Seraina Friedli (* 1993), Schweizer Fußballtorhüterin
 Simon Friedli (* 1991), Schweizer Bobfahrer
 Tobias Friedli (* 1978), Schweizer Jazzmusiker
 Valentine Friedli (1929–2016), Schweizer Politikerin (SP)